O termo Ermnida de Nossa Senhora da Boa Viagem pode referir-se as seguintes ermidas:
 Ermida de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, nos Açores.
 Ermida de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na freguesia da Ribeira Seca, concelho da Calheta, Ilha de São Jorge, nos Açores.
 Ermida de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na freguesia da Vila do Porto, concelho da Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, nos Açores.

Desambiguação